Душманы () — село в Глодянском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
До 1998 года называлось «Октябрьское».

География 
Село расположено примерно в 6 км к югу от города Глодяны на высоте 85 метров над уровнем моря. Через село протекает небольшая река.

Инфраструктура 
В селе есть кооператив «Tersimeda», который занимается выращиванием телят.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Душмань проживает 2000 человек (959 мужчин, 1041 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Глодянского района